Czarodziejski flet (KV 620) – dwuaktowa opera
 Czarodziejski flet (film 1975)
 Czarodziejski flet (film 2006)